Thaia kan syfta på:

 Thaia (djur) – ett släkte av insekter
 Thaia (växter) – ett släkte av växter